Katra ist eine Kleinstadt (Municipal Committee) im indischen Unionsterritorium Jammu und Kashmir.

Sie liegt im Distrikt Reasi, 15 km südöstlich der Distrikthauptstadt Reasi sowie 30 km nördlich von Jammu. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 9008. Die Stadt Katra liegt in einem schmalen Bereich zwischen den Siwaliks im Süden und dem Pir Panjal im Norden. Die Stadt liegt auf einer Höhe von . Eine Eisenbahnlinie führt von Katra nach Osten zur Stadt Udhampur, in deren Zuge die Chenab Bridge gebaut wird.

Die Tempelanlage Vaishno Devi liegt in den Bergen unweit der Stadt.

Klima 
Das Klima in Katra ist vom Monsun bestimmt. In den Sommermonaten Juli und August fällt der meiste Niederschlag. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1285 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 20,9 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Reasi